Avramov peut faire référence à :

 Krassimir Avramov, chanteur bulgare
 Vlada Avramov (1979-), footballeur serbe
 Božidar Avramov (1990-), joueur bulgare de basket-ball

Voir aussi

Patronyme bulgare
Patronyme serbe